Paul Crosty (né le  à Brampton, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 || Bears de Brown || ECAC ||11 ||0 ||3 ||3 ||16 || || || ||  || 
|-
|2002-2003 || Bears de Brown || ECAC ||27 ||0 ||2 ||2 ||41 || || || ||  ||
|- 
|2003-2004 || Bears de Brown || ECAC ||31 ||2 ||5 ||7 ||40 || || || ||  ||
|- 
|2005-2006 || Bears de Brown || ECAC ||24 ||1 ||3 ||4 ||55 || || || ||  ||
|-
|2006-2007 || Storm de Toledo || ECHL ||34 ||1 ||2 ||3 ||131 || || || ||  ||
|-   
|2006-2007 || Monarchs de Manchester || LAH ||32 ||1 ||1 ||2 ||132 || || || ||  ||
|-
|2007-2008 || Monarchs de Manchester || LAH ||49 ||1 ||6 ||7 ||203 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|2008-2009 || Monarchs de Manchester || LAH ||49 ||1 ||3 ||4 ||116 || || || ||  ||
|-
|2009-2010 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||58 || 0 || 2 || 2 || 170 || || || ||  ||

Notes et références 

Naissance en octobre 1982
Naissance à Brampton (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur du Storm de Toledo
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Bears de Brown